

Classifica

Risultati 
2 settembre 1998

5 settembre 1998

6 settembre 1998

10 ottobre 1998

14 ottobre 1998

26 marzo 1999

27 marzo 1999

31 marzo 1999

5 giugno 1999

9 giugno 1999

4 settembre 1999

8 settembre 1999

9 ottobre 1999

Note 

 
 2000
Calcio nel 1998
Calcio nel 1999